Morne est un nom ou un adjectif qui peut désigner :

Adjectif 
L'adjectif morne qualifie ce qui est triste ou sombre, au sens propre comme au sens figuré.

Nom 
Un morne est une petite montagne dans les anciennes colonies françaises d'Amérique et de l'océan Indien.

Le terme sert à désigner divers monts, sommets ou volcans :
 Morne à Craie (Guadeloupe)
 Morne aux Diables (La Dominique)
 Morne Bois-Pins (Haïti)
 Morne Brabant (île Maurice)
 Morne de Fourche (La Réunion)
 Morne de la Grande Montagne (Saint-Pierre-et-Miquelon)
 Morne de Vitet (Saint-Barthélémy)
 Morne Diablotins (La Dominique)
 Morne du Cibao (Haïti)
 Morne Jean (Haïti)
 Morne Jeanneton (Guadeloupe)
 Morne Langevin (La Réunion)
 Morne l'Escade (Guadeloupe)
 Morne Léger (Guadeloupe)
 Morne Morel (Guadeloupe)
 Morne Seychellois (Seychelles)
 Morne Trois Pitons (La Dominique)
et aussi 
 Gros Morne (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Gros Morne de Gueule Rouge (La Réunion)
 Gros Morne (La Réunion)

Par extension, ce terme sert à former plusieurs toponymes :

 Gros-Morne (Haïti)
 Gros-Morne (Martinique)
 Gros-Morne (Québec)
 Le Morne (Île Maurice)
 Le Morne-Rouge (Martinique)
 Le Morne-Vert (Martinique)
 Morne-à-l'Eau (Guadeloupe)
 Rivière des Mornes (région de Chaudière-Appalaches, Québec, Canada)

Voir aussi
 Morné
 Oronyme

Homonymie de toponyme